Ígor Ivánov puede hacer referencia a:

Ígor Serguéievich Ivánov, político ruso (n. 1945); o
Ígor Vasílievich Ivánov, ajedrecista ruso (n. 1947).